

Musica 
 Twitch – album di Aldo Nova del 1985
 Twitch – album dei Ministry del 1986

Web 
 Twitch.tv – sito di streaming per videogiochi
 Twitch – campione giocabile nel videogioco League of Legends